Прескот има више значења:
 Прескот (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Прескот (Аризона), град је у америчкој савезној држави Аризона
 Прескот (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Прескот (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Прескот (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Прескот (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Прескот (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Прескот (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Прескот (Онтарио), је градић у Канади у покрајини Онтарио
 Прескот (острво), је једно од острва у канадском арктичком архипелагуВелса